El-Khânka kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Al Khānkah, ort, Al-Qalyubiyya, 
 Markaz al Khānkah, region, Kairo, 

Robotskapade Egyptenförgreningar